Metoděj (zastarale také Methoděj) je mužské jméno odvozené z řeckého methodos (česky: způsob /metoda/ zkoumání). V českém občanském kalendáři má svátek 5. července.

Slovanská (česká) podoba jména Metoděj, která se nachází především v barokních textech, zněla Strachota (řecké Methodios bylo mylně přikloněno k latinskému metus "strach" a přeloženo). Nejvýznamnějším nositelem jména je slovanský věrozvěst a hlavní patron Moravy, svatý Metoděj.

Ženská podoba tohoto jména je Metodějka, popřípadě Metoděja, Metoda či Methoda. V Česku žije deset žen s tímto jménem.

Domácké podoby 
Mezi domácké podoby jména Metoděj patří Metod, Metodek, Metůdek, Metodějek, Metodík, Metoš, Metošek, Metouš nebo Metoušek, Mety.

Statistické údaje 

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi mužskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR – lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími muži v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku mužů v ČR za sledované tři roky 1999–2002) je –5,6 %, což svědčí o poměrně značném poklesu četnosti tohoto jména.

Známí Metodějové

Uctívaní církví 
 sv. Metoděj, slovanský věrozvěst
 sv. Metoděj z Olympu
 bl. Metoděj Dominik Trčka

Ostatní 
 Metoděj Habáň, český dominikánský filosof a teolog
 Metoděj Havlíček, český spisovatel
 Metoděj Jahn, český spisovatel
 Beneš Method Kulda, moravský buditel
 Metoděj Šebela, český bombardovací pilot
 Metoděj Vlach, český průkopník letectví

Odkazy

Externí odkazy 
 

Mužská jména